Oestridae – famiglia di ditteri parassiti delle vie aeree superiori di alcuni mammiferi.
Estro – estro venereo, "calore", fregola: cambiamento fisiologico delle femmine dei mammiferi che determina la stagione degli amori.